Falčano ima više značenja:
 Falčano (Areco)
 Falčano (Askoli Pičeno)
 Falčano (Pistoja)